

Села:
 Слободище — Вінницька область, Іллінецький район
 Слободище — Житомирська область, Бердичівський район

Слободище (Орловська область)